Хокејашки турнир на Зимским олимпијским играма 1988. био је шеснаести по реду олимпијски турнир у хокеју на леду у организацији Светске хокејашке федерације (ИИХФ). Турнир се одржао као део програма Зимских игара XV олимпијаде чији домаћин је био канадски град Калгари.  Олимпијски турнир се одржавао од 13. до 28. фебруара 1988. године. 
Репрезентација  Совјетског Савеза освојила је седму олимпијску титулу. Сребрна медаља припала је репрезентацији  Финске, док је бронзу освојила репрезентација  Шведске.

Најефикаснији играч турнира био је совјетски нападач Владимир Крутов са 15 индексних поена (6 голова и 9 асистенција). На укупно одиграних 42 утакмица постигнуто је 316 голова или у просеку 7,52 голова по утакмици.

Квалификације 
У квалификацијама су учествовале репрезентација Француске као четвртопласирана у групи Б на Светском првенству 1987. године и репрезентација Јапана као првопласирана у групи Ц на Светском првенству 1987. године. Квалификације су одржане априла 1987. године у Ратингену у Западној Немачкој. Репрезентација Француске је победила укупним резултатом 9:7 репрезентацију Јапана.

Учесници олимпијског турнира 
На олимпијском турниру је учествовало 12 репрезентација које су обезбедиле учешће на основу пласмана на Светском првенству 1987. године. Учествовале су 10 из Европе и две из Северне Америке.

Први круг 
У првом кругу репрезентације су биле подељене у две групе са по шест екипа. По три првопласиране екипе из обе групе обезбедиле су учешће у финалној групи. Четвртопласиране екипе из обе групе играле су утакмицу за 7. место. Петопласиране екипе из обе групе играле су утакмицу за 9. место. Шестопласиране екипе из обе групе играле су утакмицу за 11. место.

Група А 

Белешке: 1 Због допинга пољског хокејаша утакмица је регистрована резултатом 2:0 за Француску, међутим Француска није добила бодове. Одиграна утакмица је завршена победом Пољске резултатом 6:2.

Група Б

Завршни круг

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Утакмица за 7. место

Група од 1-6 места

Коначан пласман и признања

Коначан пласман 
Коначан пласман на олимпијском турниру 1988. био је следећи:

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Хокеј на леду на олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 

ЗОИ 1988

Хокеј на леду на Зимским олимпијским играма
Хокеј на леду на Зимским олимпијским играма 1988.
Спортови на Зимским олимпијским играма 1988.
Хокеј на леду у Канади
Хокеј на леду у 1988.